Csehország
 Radostín, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Radostín, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Radostín nad Oslavou, település a Žďár nad Sázavou-i járásban